El aeropuerto de Shinyanga (IATA: SHY, ICAO: HTSY) es un aeropuerto que da servicio a la pequeña ciudad de Shinyanga, la capital de la región de Shinyanga en Tanzania. Se encuentra a 10 kilómetros al noreste del municipio, por la carretera B6. El aeropuerto también se conoce como Aeropuerto de Ibadakuli.

Historia 
En 1985, se abandonó el aeródromo regional de Mwadui y se construyó el aeropuerto de Ibadakuli. La última gran reparación de la pista 11/29 de 1400 metros de longitud se llevó a cabo en 2005. En 2009 se realizó un estudio de ampliación del aeropuerto y asfaltado de la pista, pero los resultados no se implementaron (a 2022) .

Referencias 
 Airport SHY
 SHINYANGA AIRPORT
 Plan de sitio Google Map

Ibadakuli